Йозеф Навратил:
 Навратил, Йозеф (1798—1865) — чешский живописец.
 Навратил, Йозеф (1840—1912) — чешский певец (тенор), хормейстер.